Ирина Спырля (; род. 26 марта 1974, Бухарест) — румынская профессиональная теннисистка, бывшая седьмая ракетка мира.
 Победительница 10 турниров WTA в одиночном и парном разрядах
 Новичок года WTA в 1994 году
 Игрок сборной Румынии в Кубке Федерации и на Олимпийских играх 1992 года.

Общая информация 
Ирина Спырля родилась в семье пятиборца Думитру Спырли, выступавшего за румынскую сборную на Олимпийских играх в Москве. После окончания игровой карьеры вышла замуж за своего тренера, итальянца Массимилано Паче, с которым живёт в Риме и на Сардинии. У Массимилиано и Ирины двое детей.

Стиль игры и поведение 
Ирина Спырля предпочитала играть на грунтовых кортах, а в интервью после начала карьеры рассказала, что не любит корты с травяным покрытием. Её сильнейшим оружием был форхенд — удар открытой ракеткой.

Спырля запомнилась зрителям не только своей игрой, но и скандалами, связанными с её поведением. В 1996 году, выступая в Палермо в ранге двукратной чемпионки, она грязно обругала судью матча по-итальянски, после чего ей было засчитано поражение в матче. Как позже объясняла сама Спырля, она не хотела в этом сезоне играть в Палермо, но регламент турнира требовал участия действующей чемпионки, так что ей пришлось играть против воли и «в плохом настроении». Спырля стала первой теннисисткой в истории WTA, дисквалифицированной за неспортивное поведение; следующая подобная дисквалификация в турнире WTA состоялась только через 11 лет, когда на турнире в Цинциннати Анастасия Родионова, раздражённая шумной поддержкой, которую оказывала её сопернице группа болельщиков, направила удар в их сторону. Ещё один скандальный эпизод с участием румынки произошёл на Открытом чемпионате США 1997 года, когда в полуфинальном матче, меняясь сторонами корта, она намеренно столкнулась с Винус Уильямс. На послематчевой пресс-конференции Спырля, только что упустившая шанс выйти в финал, снова непечатно выругалась — теперь в адрес Уильямс. Отец Винус, Ричард Уильямс, позже заявлял, что поведение Спырли свидетельствует о её расизме, но сама Винус не придала этому столкновению особого значения, признав, что тоже не попыталась избежать столкновения.

Спортивная карьера 
Ирина Спырля вспоминает, что в детстве она мечтала заниматься спортивной гимнастикой и повторить успех Нади Команечи. Однако в шесть лет отец привёл её к теннисному тренеру Константину Космеску, который убедил её заниматься теннисом. Космеску работал со Спырлей девять лет, поставив ей в частности её лучший удар — открытой ракеткой.

В 1990 году, в 16 лет, Спырля выиграла Открытый чемпионат Франции среди девушек в парах. Её партнёршей была ещё одна юная румынка Руксандра Драгомир. С этого же года начались её выступления в профессиональных турнирах ITF, в августе выиграв первый турнир такого ранга в паре с Драгомир, а месяц спустя пробившись в свой первый финал в одиночном разряде. До конца года она довела число титулов в парном разряде до трёх. Со следующего года Спырля уже выступала за сборную Румынии в Кубке Федерации, в частности принесши команде в паре с Драгомир решающее очко в матче со сборной Таиланда. В 1992 году она в 18 лет уже представляла Румынию на Олимпийских играх в Барселоне, но проиграла в первом же круге как в одиночном разряде (второй ракетке турнира Аранче Санчес), так и в паре с Драгомир.

В сентябре 1993 года в Саппоро Спырля впервые пробилась в финал турнира WTA. Занимавшая 135-е место в рейтинге румынка успешно преодолела квалификационные раунды, а в основной сетке обыграла последовательно первую ракетку турнира (Аманду Кётцер, на тот момент занимавшую в рейтинге 14-ю позицию), а затем пятую, остановившись лишь в финале. Всего за год она проделала в рейтинге путь со 164-го места до 63-го, в 1994 году удостоившись награды WTA как «новичок года». Успешные выступления продолжались и в следующем году, в котором Спырля выиграла свои первые турниры WTA как в одиночном, так и в парном разряде. В мае на Открытом чемпионате Италии Ирина одержала первую в карьере победу над соперницей из первой десятки рейтинга, обыграв седьмую ракетку мира Габриэлу Сабатини.

Начав 1995 год с победы в своём втором турнире WTA в парном разряде, Спырля затем дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в паре с южноафриканкой Элной Рейнах после победы над седьмой сеяной парой Манон Боллеграф-Ренне Стаббс. К октябрю, несмотря на то, что вторая половина года у неё не сложилась, Спырля поднялась в рейтинге для игроков в парном разряде до 16-го места — высшего в своей парной карьере. В одиночном разряде она вначале дошла до финала в Джакарте, затем до полуфинала на турнире высшей категории в Берлине, победив двух соперниц из Top-20 рейтинга прежде, чем проиграть Аранче Санчес — первой ракетке мира на тот момент, а после этого выиграла второй год подряд турнир WTA в Палермо. Эти результаты позволили ей завершить год на 21-м месте в рейтинге.

За весну 1996 года Спырля выиграла два самых значительных турнира в своей взрослой карьере. Сначала в апреле ей покорился в одиночном разряде турнир 2-й категории в Амелия-Айленд, где по пути к титулу она победила сначала Санчес, к тому моменту вторую в мире. Через месяц она, уже в паре с Санчес, стала победительницей Открытого чемпионата Италии, относящегося к высшей категории турниров WTA, в парном разряде. До конца года Спырля ещё дважды обыгрывала соперниц из первой десятки рейтинга (Бренду Шульц-Маккарти и Мэри-Джо Фернандес) и завершила сезон выступлением на итоговом турнире WTA и выходом на десятую позицию в рейтинге. Следующий год был для неё ознаменован выходом в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где её обыграла четвёртая ракетка мира Мартина Хингис, и первым финалом турнира высшей категории в одиночном разряде (в Индиан-Уэллс, где Спырля обыграла в полуфинале Аранчу Санчес, уступив в итоге Линдсей Дэвенпорт — к тому моменту восьмой ракетке мира). Однако главный успех сезона пришёл к ней на Открытом чемпионате США, где посеянная под 11-м номером румынка последовательно обыграла пятую ракетку мира Кётцер и вторую ракетку мира Монику Селеш, прежде чем уступить в полуфинале юной Винус Уильямс в матче, который закончился тай-брейком в третьем сете. Спырля стала первой румынкой в полуфинале женского турнира Большого шлема с 1982 года, когда этот результат на Открытом чемпионате Франции показала Вирджиния Рузичи. К октябрю она поднялась в рейтинге на седьмую строчку, рекордную в своей одиночной карьере, и завершила сезон выходом в полуфинал итогового турнира WTA, где её остановила третья ракетка мира Яна Новотна.

За следующие два года Спырля трижды играла в финалах турниров WTA в одиночном разряде (одна победа) и шесть раз — в парном, в том числе пять раз в 1999 году (три победы). В 1998 году она второй раз проиграла в финале турнира высшей категории в одиночном разряде, теперь в Хилтон-Хед-Айленд, где была посеяна седьмой и обыграла на пути в финал первую и третью сеяную соперницу (Дэвенпорт и Селеш), а в конце года во второй раз подряд дошла до полуфинала в итоговом турнире WTA. Из пяти парных финалов 1999 года четыре Спырля провела с нидерландкой Каролиной Вис, дважды выиграв турниры 2-й категории и завершив год лишь на одно место в рейтинге ниже своего личного рекорда. Последним турниром в её игровой карьере стал Уимблдонский турнир 2000 года, который она сыграла в 26 лет. По собственным словам Спырли, её уговаривали остаться, да и сама она чувствовала в себе силы играть на уровне Top-20, но это было карьерное решение, принятое ещё за шесть месяцев до этого, и она не стала от него отказываться.

Положение в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров WTA за карьеру (23)

Одиночный разряд (4+6)

Парный разряд (6+7)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Румынии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек